Rainbow Bridge National Monument – wielki naturalny kamienny łuk z piaskowca
 Rainbow Bridge – most w Tokio
 Rainbow Bridge – album Jimiego Hendrixa
 Rainbow Bridge - film